Gastorf ist der Ortsname von

 Gastorf (Buch am Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Buch am Erlbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Gastorf (Ruderting), Ortsteil der Gemeinde Ruderting, Landkreis Passau, Bayern

 Hoštka (deutsch Gastorf), Stadt im Okres Litoměřice, Tschechien